Dan Olofsson ist der Name folgender Personen:

* Dan Olofsson (Unternehmer) (* 1950), schwedischer Unternehmer 
 Dan Olofsson (Schachspieler) (* 1951), schwedischer Schachspieler